Tricongius är ett släkte av spindlar. Tricongius ingår i familjen Prodidomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Tricongius